Der Begriff Argentina (für: Argentinien) bezeichnet:

 (469) Argentina, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Argentina (Fluss) in Italien
 Argentina (Schiff, 1958), ein Schiff
 Argentina, im Mittelalter und beginnender Neuzeit verwendeter Name für Straßburg oder die Universität Straßburg
 La Argentina, argentinische Tänzerin
 Imperio Argentina, argentinisch-spanische Schauspielerin
 Largo Argentina, Platz in Rom
 Argentina (Fischgattung), Gattung der Goldlachse
 Argentina (Pflanzengattung), Gattung der Rosengewächse
 weiblicher Vorname. Namensträgerinnen: Argentina Brunetti, Argentina Menis

Siehe auch:
 Villa Argentina
 Argenta